14-й чемпионат Африки по волейболу среди мужчин прошёл с 1 по 6 августа 2003 года в Каире (Египет) с участием 8 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 8-й раз в своей истории выиграла сборная Туниса.

Команды-участницы 
Алжир, Египет, Камерун, ДР Конго, Марокко, Руанда, Тунис, ЮАР.

Система проведения чемпионата 
8 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства. Итоговые 5—6-е и 7—8-е места разыгрывают команды, занявшие в группах соответственно 3-и и 4-е места.

Предварительный этап

Группа А 

 1 августа: ДР Конго — Руанда 3:1 (25:20, 25:27, 25:17, 25:21); Египет — Тунис 3:1 (26:24, 25:22, 19:25, 28:26).
 2 августа: Тунис — ДР Конго 3:0 (25:13, 25:17, 25:16); Египет — Руанда 3:0 (25:9, 25:15, 25:15).
 3 августа: Египет — ДР Конго 3:0 (25:19, 25:11, 25:19); Тунис — Руанда 3:0 (25:15, 25:19, 25:22).

Группа В 

 1 августа: Камерун — Марокко 3:0 (25:19, 25:14, 25:20); Алжир — ЮАР 3:0 (27:25, 25:23, 25:18).
 2 августа: Марокко — ЮАР 3:0 (25:21, 25:18, 25:23); Алжир — Камерун 3:2 (25:19, 20:25, 25:16, 19:25, 17:15).
 3 августа: Алжир — Марокко 3:1 (25:20, 25:22, 22:25, 25:19); Камерун — ЮАР 3:0 (25:16, 25:13, 25:22).

Матч за 7-е место 
5 августа
 ЮАР — Руанда 3:2 (26:28, 25:16, 25:16, 20:25, 15:11)

Матч за 5-е место 
5 августа
 Марокко — ДР Конго 3:0 (25:18, 25:11, 27:25)

Плей-офф

Полуфинал 
5 августа
 Тунис — Алжир 3:1 (29:31, 25:22, 25:22, 25:16)
 Египет — Камерун 3:1 (25:15, 25:18, 28:30, 25:21)

Матч за 3-е место 
6 августа
 Камерун — Алжир 3:0 (25:20, 25:17, 25:23)

Финал 
6 августа
 Тунис — Египет 3:0 (25:19, 26:24, 27:25)

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Тунис: Мохамед Трабельси, Мехди Гара, Самир Селлами, Шакер Гезаль, Халед Белаид, Уалид Бен Аббас, Маруан Фехри, Нуреддин Хфайед, Мехрез Беррири, Гази Гуидара, Тарек Саммари, Хосни Карамосли. Главный тренер — Антонио Джакоббе.

  Египет: Хамди Авад эль-Сафи, Ваель Алайди, Салех Юссеф Фатхи, Мохаммед эль-Махди, Айман Рошди, Ашраф Абульхассан, Рашван Ибрагим, Шената Нехад, Махмуд Абдель Азиз, … Главный тренер — Веселин Вукович.

  Камерун: Камто Фосси, Жан-Мерлен Нзиеми, Ив Ндаки-Мбулет, Ги Нанга, Ги Менва, Ален Денгасси, Эссима Мванго, …

Индивидуальные призы 
 MVP:  Нуреддин Хфайед
 Лучший нападающий:  Хамди Авад эль-Сафи
 Лучший блокирующий:  Ив Ндаки-Мбулет
 Лучший на подаче:  Ги Нанга
 Лучший в защите:  Ваель Алайди
 Лучший на приёме:  Диф Хасан
 Лучший связующий:  Гази Гуидара
 Самый результативный:  Нуреддин Хфайед

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 14-й чемпионат Африки по волейболу среди мужчин на сайте CAVB

Чемпионаты Африки по волейболу среди мужчин
2003 год в волейболе